Micronerilla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av V. Jouin 1970. Micronerilla ingår i familjen Nerillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Micronerilla